D139 (Eure), een departementale weg in het Franse departement Eure.
 D139 (Gers), een departementale weg in het Franse departement Gers.
 D139 (Val-d'Oise), een departementale weg in het Franse departement Val-d'Oise.